Warwariwka (rejon dunajowiecki)
 Warwariwka (rejon połoński)
 Warwariwka (rejon sławucki)